Нина Ипполитовна Агеева (30 июня 1932, Москва — 21 марта 2022, Смоленск) — заслуженный художник России, живописец, график, член Союза художников СССР (1967).

Биография 
Агеева Нина Ипполитовна родилась 30 июня 1932 году в городе Москва. В 1948—1949 годах училась в студии изобразительного искусства Московского городского Дворца пионеров (училась у В. А. Воронина).

В 1950 году поступила в Московский инженерно-строительный институт им. В. В. Куйбышева. В 1954 году оставила учёбу в МИСИ. В 1960 году окончила Московский городской педагогический институт им. В. Потёмкина (МГПИ им. В. И. Ленина). Училась у Л. М. Баркалова и Б. М. Неменского. Дипломная работа — картина «Творчество» (руководитель Б. М. Неменский).

В 1960—1969 годах — преподаватель живописи на художественно-графическом факультете смоленского государственного педагогического института им. К. Маркса.

С 1967 года — член Союза художников СССР (с 1991 года — член Союза художников России). В 1971—1980 годах избиралась в состав правления Смоленской организации СХ РСФСР. Ответственный секретарь Смоленской организации СХ РСФСР. В 1976 году руководила объединением молодых художников и искусствоведов. Делегат IV съезда Союза художников РСФСР.

В 2002 году награждена Почётной грамотой Главы администрации Смоленской области. Награждена Дипломом Союза художников России.

В 2003—2004 годах — стипендиат Администрации Смоленской области.

В 2004 году присвоено почётное звание «Заслуженный художник России». В 2007 году — государственный стипендиат в области изобразительного искусства. В 2009 году награждена Дипломом Союза художников России. В 2014 году награждена Золотой медалью СХР «Духовность. Традиции. Мастерство». В 2017 году награждена Золотой медалью СХР им. В. И. Сурикова.

Умерла 21 марта 2022 года.

Участие в выставках 
С 1962 года — участница областных художественных выставок, зональных художественных выставок (1964 и 1967 — Москва; 1969 — Смоленск; 1974 — Иваново; 1980 — Рязань; 1985 — Кострома; 1990 — Владимир).

 1966 — Выставка произведений смоленских художников в Польше.
 1971 — Выставка произведений смоленских художников г. Москва.
 1975 — Всесоюзный конкурс портрета, г. Москва. IV всесоюзная выставка акварели, г. Москва.
 1976 — IV республиканская выставка «Советская Россия», в г. Москва.
 1977 — Республиканская выставка «Моё Нечерноземье», гг. Тула, Смоленск, Горький.
 1978 — Всесоюзная выставка «60 победных лет», г. Москва. II республиканская выставка «Рисунок и акварель», г. Ленинград. II республиканская выставка эстампа, г. Ростов-на-Дону. Выставка произведений смоленских художников. г. Москва.
 1979 — III республиканская выставка эстампа, г.г. Москва, Ленинград.
 1983 — Персональная выставка, г. Смоленск.
 1986 — II всесоюзная выставка книжной иллюстрации, г. Москва.
 1987 — Выставка смоленских художников в г. Хаген, ФРГ.
 1987 — Всесоюзная выставка «Всегда начеку» г. Москва.
 1991 — Межреспубликанская выставка «Памятники Отечества» г.г. Минск, Смоленск. Выставка Смоленских художников в г. Москве.
 1992 — Персональная выставка в г. Смоленск.
 1993 — Персональная выставка в г. Рославль.
 1994 — Персональная выставка в г. Смоленск. Выставка Смоленских художников в г. Москве.
 1997 — VIII региональная выставка «Художники Центральных областей России» г. Москва.
 1999 — Всероссийская выставка «Болдинская осень», г. Москва. Всероссийская выставка «Россия», г. Москва.
 2000 — Всероссийская выставка «Имени Твоему», г. Москва.
 2001 — Групповая международная выставка «Приглашение к диалогу». Б. Неменский и ученики, г. Москва
 2002 — Региональная выставка «Приглашение к диалогу», г. Брянск. Персональная выставка, г. Смоленск.
 2003 — Всероссийская выставка, посвящённая празднику славянской письменности и 300-летию памяти чудотворца Митрофания. Региональная выставка «Художники Центральных областей России», г. Липецк.
 2005 — Международная выставка, посвящённая 60-летию Победы в Великой Отечественной войне, г. Москва.
 2006 — Всероссийская выставка «ОБРАЗ РОДИНЫ», г. Вологда.
 2007 — Персональная выставка, г. Смоленск (ДХ). Выставка произведений смоленских художников в Министерстве культуры РФ, г. Москва.
 2008 — Региональная выставка «Художники Центральных областей России», г. Ярославль. Персональная выставка, г. Гагарин. Всероссийская выставка «Возрождение», г. Тамбов. Международная выставка «От Марка Шагала до наших дней», г. Смоленск.
 2009 — Персональная выставка, г. Демидов. Всероссийская выставка «Россия», г. Москва. Персональная выставка, г. Смоленск (ДХ). Выставка произведений смоленских художников в г. Москве (Государственный зал-музей «Наследие»). Выставка произведений смоленских художников в г. Москве (Выставочный зал Союза художников России).
 2011 — Международная выставка «Гагаринская весна», г. Гагарин. Всероссийская выставка «Наука и космос на службе мира», г. Рязань. Выставка «Художники Смоленска», г. Иваново.
 2012 — Персональная выставка, г. Смоленск (ДХ). Персональная выставка, г. Смоленск (Здание Администрации Смоленской области).
 2013 — XI межрегиональная выставка «Художники центральных областей России», г. Липецк.
 2014 — Групповая выставка «Продолжение диалога». Б. Неменский и ученики. г. Москва (Академия художеств). Всероссийская выставка, посвящённая 700-летию со дня рождения Преподобного Сергия Радонежского, г. Рязань.
 2015 — Международная выставка «Коллегиум», г. Орша (Республика Беларусь).
 2016 — III Всероссийская выставка «Наука и космос на службе мира. Циолковский-Королев-Гагарин», гг. Смоленск, Гагарин Смоленской области. Персональная выставка, г. Смоленск (Художественная галерея).
 2017 — Международная выставка «Коллегиум», г. Орша (Республика Беларусь). Персональная юбилейная выставка, г. Смоленск (КВЦ).
 2018 — Международный выставочный проект «Коллегиум», г. Орша, Республика Беларусь.

Работы Агеевой Н. И. хранятся в Смоленском музее-заповеднике, музее г. Читы, находятся в частных коллекциях в России, Франции, Египта, Канады, США,

Заслуженные художники Российской Федерации